Joan Leslie (actrice), een Amerikaans actrice
 Joan Leslie (schrijfster), een Arubaans schrijfster